Еловец, елов — значок в виде флажка на шлеме.

Елове́ц — название населённых пунктов, рек и островов:

Белоруссия 
 Еловец — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Россия 
 Еловец — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Еловец — необитаемый остров в Кандалакшском заливе Белого моря. Административно относится к Кандалакшскому району Мурманской области.
 Еловец — река в Подосиновском районе Кировской области. Приток реки Альмеж (Бассейн реки Юг).
 Еловец — река в Архангельской области. Приток реки Шондома (Бассейн реки Онега).

Примечания